Zaldúa ist der Familienname folgender Personen:

 Amalia Zaldúa (* 1927), uruguayische Chorleiterin
 José Antonio Zaldúa (1941–2018), spanischer Fußballspieler